Grusche war die deutsche Bezeichnung mehrerer Ortschaften in Litauen:

 Grūžiai, Rajongemeinde Saločiai
 Grūžiai (Joniškis), bei Joniškis
 Geručiai, nördlich von Žeimelis (deutsch: Zaim), an der lettischen Grenze